Csehország
 Františkov nad Ploučnicí, település a Děčíni járásban
 Františkov, Blížejov településrésze a Domažlicei járásban
 Františkov, Horní Životice településrésze a Bruntáli járásban
 Františkov, Kvilda településrésze a Prachaticei járásban
 Františkov, Liberec településrésze a Libereci járásban
 Františkov, Rokytnice nad Jizerou településrésze a Semilyi járásban
 Františkov, Selmice településrésze a Pardubicei járásban
 Františkov, Smilovy Hory településrésze a Tábori járásban
 Františkov, Suchdol nad Lužnicí településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Františkov, Újezd településrésze a Znojmói járásban
 Františkov, Úžice településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Františkov, Velké Kunětice településrésze a Jeseníki járásban
 Františkov, Zbiroh településrésze a Rokycanyi járásban